Le sourire est une expression du visage. De nombreux films journaux, etc. comprennent le terme sourire :

Films 
 Le Sourire, court métrage français réalisé par Serge Bourguignon
 Le Sourire, film français réalisé par Claude Miller
Bonjour sourire, film français réalisé par Claude Sautet   
Avec le sourire, film français réalisé par Maurice Tourneur 
Le Sourire de Mona Lisa (Mona Lisa Smile), film américain réalisé par Mike Newell 
Le Sourire vertical, film français réalisé par Robert Lapoujade
Le Sourire du clown, film français réalisé par Éric Besnard
Sœur Sourire film franco-belge de Stijn Coninx

Musique 
Le Sourire est une chanson d'Emmanuel Moire.

Presse 
Le Sourire, revue créée par Paul Gauguin en  à Tahiti, neuf livraisons jusqu’en .
Le Sourire est un magazine illustré créé le  par Maurice Méry, pour rivaliser avec Le Rire.

Télévision 
Sourire d'enfer (Braceface) est une série télévisée d'animation canadienne en 78
Le Sourire du dragon (Dungeons and Dragons) est une série télévisée d'animation américaine

Autres 
 Sœur Sourire est une religieuse et chanteuse belge des années 1960.
 Le « sourire kabyle » est le surnom donné à une méthode d'assassinat employée par des éléments du FLN pendant la guerre d'Algérie 
 Sourire kabyle est un groupe punk français originaire de Lyon fondé en 1985 
 Le Sourire du clown est une série de bande dessinée
 Le Sourire (voilier) était un boutre de Madagascar.

Notes et références